Bălan může být:

 Bălan (Harghita) – rumunské město v župě Harghita
 Bălan (Sălaj) – rumunská obec v župě Sălaj

příjmení osob
 Dan Bălan (* 1979) – moldavský zpěvák, skladatel a producent
 Lucian Bălan (1959–2015) – rumunský fotbalista
 Tiberiu Bălan (* 1981) – rumunský fotbalista

Podobná slova 
 Balan
 Balán